Potosini – abitanti di Dipartimento di Potosí
Potosini – abitanti di San Luis Potosí (stato)